BBH kan være et akronym for flere ting:

Virksomheder 

 Baltic Beverages Holding
 Bartle Bogle Hegarty
 Brown Brothers Harriman & Co.
 Bruce Barrymore Halpenny

Andet 

 Bispebjerg Hospital